Бе́лая — деревня в Дновском районе Псковской области. Входит в состав Искровской волости.

Расположена на берегах реки Белка, в 16 км к югу от районного центра, города Дно.

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на конец 2000 года составляла 247 человека, на 2010 год — 184 человека.

История 
До 2005 года входила в состав ныне упразднённой Голубовской волости, до 2015 года — в состав Гавровской волости.

Примечания 

Населённые пункты Дновского района